Znane postaci noszące nazwisko „Poklewski”:

 Alfons Koziełł-Poklewski (1809-1890) − polski przemysłowiec i działacz społeczny
 Alfons Aleksander Koziełł-Poklewski (1891-1962) – przemysłowiec, dyplomata rosyjski, potem polski.
 Jan Koziełł-Poklewski (1837-1896) − pułkownik Wojska Polskiego, uczestnik powstania styczniowego
 Józef Poklewski (1937-2019) − polski historyk kultury
 Krzysztof Poklewski-Koziełł (1914-2006) − polski prawnik, syn Witolda
 Lech Poklewski (ur. 1937) − polski żeglarz 
 Tadeusz Poklewski-Koziełł (ur. 1932) − polski archeolog 
 Wincenty Poklewski-Koziełł (1838-1863), dowódca partii powstańczej, uczestnik powstania styczniowego
 Wincenty Koziełł-Poklewski (1853-1929), polski przemysłowiec
 Wincenty Poklewski-Koziełł (1889-1940), polski oficer
 Witold Koziełł-Poklewski (1883-1934) − polski ziemianin, poseł na Sejm Ustawodawczy RP, ojciec Krzysztofa
 Władysław Koziełł-Poklewski (1866-1921) − generał major Armii Imperium Rosyjskiego i generał porucznik Wojska Polskiego
 Władysław Koziełł-Poklewski (1866 - po 1934) − pułkownik piechoty Wojska Polskiego
 Władysław Koziełł-Poklewski (1905-1940) − podporucznik rezerwy Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari